Kaack ist der Familienname folgender Personen:

 Heino Kaack (1940–1998), deutscher Parteien- und Verwaltungswissenschaftler, Publizist
 Jan Christian Kaack (* 1962), deutscher Marineoffizier
 Peter Kaack (* 1941), deutscher Fußballspieler
 Sabine Kaack (* 1958), deutsche Schauspielerin
 Thorsten Kaack (* 1968), deutscher Schauspieler und Rundfunkmoderator
 Ulf Kaack (* 1964), deutscher Autor, Journalist und Fotograf

Siehe auch:
 Kaak